George Bickham ist der Name folgender Personen:

* George Bickham der Ältere (* um 1684; † 1758), englischer Schreibmeister und Kupferstecher
 George Bickham der Jüngere (* 1705/1710; † 1771), britischer Kupferstecher